Diese Episodenliste enthält alle Episoden der australischen Jugendserie Dance Academy – Tanz deinen Traum!, sortiert nach der australischen Erstausstrahlung. Zwischen 2010 und 2013 entstanden in insgesamt drei Staffeln 65 Episoden mit einer Länge von jeweils etwa 25 Minuten. Außerdem entstand im Jahr 2017 ein ebenfalls zum Serienuniversum gehörender, 100-minütiger, Film.

Übersicht

Staffel 1 
Die Erstausstrahlung der ersten Staffel erfolgte vom 31. Mai bis zum 5. Juli 2010 auf dem australischen Sender ABC1. Die deutschsprachige Erstausstrahlung der ersten beiden Episoden erfolgte durch das ZDF am 26. September 2010, bevor die restlichen Episoden vom 28. September bis zum 26. Oktober 2010 bei KiKA erstausgestrahlt wurden.

Staffel 2 
Die Erstausstrahlung der zweiten Staffel erfolgte vom 12. März bis zum 24. April 2012 auf dem australischen Fernsehsender ABC1. Die deutschsprachige Erstausstrahlung erfolgte durch den KiKA vom 29. August bis zum 19. September 2012.

Staffel 3 
Die Erstausstrahlung der dritten und letzten Staffel erfolgte vom 8. Juli bis zum 30. September 2013 auf dem australischen Fernsehsender ABC1. Die deutschsprachige Erstausstrahlung erfolgte durch den KiKA vom 17. September bis zum 26. September 2013.

Film 
In Australien kam der Film am 6. April 2017 in die Kinos. In Deutschland zeigte der KiKA den Film am 20. Oktober 2017.

Weblinks

Einzelnachweise 

Danceacademyepisoden